Vermillon kan syfta på:

 Barrage du Lac-Vermillon – en dammbyggnad i Kanada
 Barrage Vermillon-Deux – en dammbyggnad i Kanada
 Lac du Vermillon – en sjö i Kanada
 Petite rivière Vermillon – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Lac Vermillon – flera
 Rivière Vermillon – flera